

Patronyme
 baron d'Espagnac (1713-1783), général français
 abbé d'Espagnac, (1752-1794), fils du précédent spéculateur sous la Révolution
 Frédérique Espagnac (1972- ), est une femme politique française.
 Raymond Espagnac (1925-2003), est un homme politique français.

Toponyme
Espagnac est une commune française située dans le département de la Corrèze et la région Limousin.
 Espagnac-Sainte-Eulalie est une commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme